Систе́ма футбо́льных лиг Ла́твии состоит из пяти уровней и управляется Латвийской футбольной федерацией, а также местными федерациями.

Текущая структура

Ссылки 
 Официальный сайт Латвийской футбольной федерации

 

Футбол в Латвии
Латвия